Hohenstein kan syfta på:

 Grevskapet Hohenstein – ett grevskap i norra Tysk-romerska riket 1474–1864

Geografi

Tyskland 

 Hohenstein, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Hohenstein, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Hohenstein, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Hohenstein, Hohenstein-Ernstthal – en tidigare stad i Sachsen

Österrike 

 Hohenstein (berg i Österrike, Niederösterreich) – Politischer Bezirk Lilienfeld,